Castelfranchesi – abitanti di Castelfranco d'Oglio
Castelfranchesi – abitanti di Castelfranco di Sopra
Castelfranchesi – abitanti di Castelfranco di Sotto
Castelfranchesi – abitanti di Castelfranco in Miscano